Чемпіонат Швейцарії з хокею 1981 — 70-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). За підсумками чемпіонату, чемпіоном став ХК «Біль» (2 титул). НЛА покинув ХК «Лозанна», який вибув до НЛБ.

Регламент 
За регламентом на першому етапі команди грали в чотири кола. Шістка найкращих з урахуванням очок першого етапу, відіграли 2 кола, в яких виявляли призерів чемпіонату. Два найгірших клуба разом з чотирма найкращими клубами НЛБ в два кола виявляли два клуби, що залишаться в НЛА.

Підсумкова таблиця (перший етап)

Фінальний раунд

Втішний раунд

Найкращий бомбардир 
 Гвідо Ліндеманн (ЕХК «Ароза») — 79 очок (30+49)

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1981 у швейцарському спорті